Petcu ist der Familienname folgender Personen:
 Florica Petcu-Dospinescu (* 1951), rumänische Ruderin
 George Petcu (1917–1939), rumänischer Dichter
 Ioan Petcu (* 1959), rumänischer Fußballspieler
 Răzvan Petcu (* 1973), rumänischer Schwimmer
 Sorin Petcu (* 1974), rumänischer Kanute
 Ştefan Petcu (* 1957), rumänischer Fußballspieler